Серге́й Федо́тов: 
 Федотов, Сергей Валентинович (род. 1972) — российский легкоатлет.
 Федотов, Сергей Владимирович (род. 1977) — российский хоккеист.
 Федотов, Сергей Павлович (род. 1961) — российский режиссёр.